Toto-Lotek – pierwotna (do 1975) nazwa gry liczbowej Lotto, często używana także obecnie
 Totolotek SA – organizator zakładów wzajemnych, głównie zakładów bukmacherskich